Жемчужное — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. До 2014 года входило в состав Храбровского сельского поселения.

География 
Посёлок Жемчужное расположен в междуречье Морянок Малой и Большой, в 4 км выше (южнее) их устьев на Куршском заливе, в 19,4 км по прямой к северо-востоку от северо-восточных окраин застройки областного центра, города Калининграда.

Население

История 
Населённый пункт относится к исторической области древней Пруссии именем Самбия.

Первое упоминание поселения относится к 1270 году.

Во второй половине XIII века в полутора километрах юго-восточнее замка Шаакен (ныне поселок Некрасово) было основано орденское поселение Кирхеншаакен (Кирхе Шаакен).

По итогам Второй Мировой войны населённый пункт передан в состав СССР вкупе со всей северной частью Восточной Пруссии.

В 1946 году Кирхеншаакен был переименован в поселок Жемчужное.

Ныне в составе России как правопреемницы СССР.

Достопримечательности 
 В посёлке Жемчужном находится старинное культовое сооружение прусского периода — Орденская «Кирха Шаакена». Кирха была заложена в 1280 году. В XVII-XVIII веках кирха неоднократно перестраивалась. В 1734 году в кирхе был установлен орган работы фон Каспарина. Пришла в запустение и разорение после Второй Мировой войны.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)